Q5 bzw. Q 5 steht für:
 Audi Q5, deutsches Automobil
 LNER-Klasse Q5, Dampflokomotiven der Bauart D (0-8-0) der London and North Eastern Railway
 BlackBerry Q5, Smartphone
 Q5 (Band), US-amerikanische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band

Q-5 steht für:
 Nanchang Q-5, chinesischer Jagdbomber
 HMS Farnborough (Q-5), eines der britischen Q-Schiffe, siehe U-Boot-Falle

Siehe auch:
 5Q